Feydeau kan avse: 

 Feydeau-släkten:
 Ernest-Aimé Feydeau (1821–1873) – fransk författare
 Georges Feydeau (1862–1921) – fransk dramatiker känd för sina många farser, son till Ernest-Aimé Feydeau
 Jean-Pierre Feydeau (1903–1970) – fransk manusförfattare och regissör, son till Georges Feydeau

Franska efternamn